MLF je kratica, ki lahko pomeni:
 Multilateralna sila (angleško Multilateral Force)
 Večnacionalne sile kopenske vojske (angleško Multinational Land Force)
 Malijski frank (valuta)